Дурс Грюнбайн (; , Дрезден) — німецький поет і перекладач.

Біографія 
Дурс Грюнбайн виріс у дрезденському районі Геллерау. З 1981 до 1983 року служив у війську НДР. Поступив до Гумбольдтського університету на факультут театрознавства, проте 1987 року покинув навчання. Працював у різних часописах як вільний журналіст.

Після об'єднання Німеччини, скориставшись свободою пересування, багато подорожував Європою, Південно-Східною Азією, побував у Японії, неодноразово відвідав США.

Грюнбайн займається літературною працею та мешкає в Римі.

Одружений з Євою Зіхельшмідт, подружжя має трьох дітей. Sichelschmidt veröffentlichte 2019 ihren ersten Roman.

У своїх текстах Грюнбайн часто заторкує теми зі сфери природничих наук (квантова фізика, нейрологія) та філософії.

Дурс Грюнбайн є членом Берлінської академії мистецтв, Німецької академії мови і поезії, Вільної академії мистецтв у Гамбурзі, Вільної академії мистецтв у Лейпцигу та Саксонської академії мистецтв.  

2018 року Дурс Грюнбайн брав участь в поетичному фестивалі Meridian Czernowitz у Чернівцях

Твори

Поезія, проза, лібретто 
 Grauzone morgens. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-518-13330-6.
 Schädelbasislektion. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1991, ISBN 3-518-40375-3, darin: Après l'amour.
 Falten und Fallen. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1994, ISBN 3-518-40570-5.
 Den Teuren Toten. 33 Epitaphe. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1994, ISBN 3-518-40629-9.
 Von der üblen Seite. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1994, ISBN 3-518-40616-7.
 Die Schweizer Korrektur. (Zusammen mit Brigitte Oleschinski und Peter Waterhouse). Urs Engeler Editor, Göttingen 1995, ISBN 3-9520722-0-6.
 Den Körper zerbrechen. Rede zur Entgegennahme des Georg-Büchner-Preises. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1995, ISBN 3-518-09178-6.
 Galilei vermißt Dantes Hölle und bleibt an den Maßen hängen. Aufsätze 1989—1995. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1996, ISBN 3-518-40758-9.
 Nach den Satiren. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-518-41028-8.
 Gehirn und Denken. Kosmos im Kopf. Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2000, ISBN 978-3-7757-0938-5
 Reise, Toter. Hörspiel mit Ulrike Haage. Sans Soleil, Bonn 2001, ISBN 978-3-88030-037-8.
 Das erste Jahr. Berliner Aufzeichnungen. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-518-41277-9.
 Erklärte Nacht. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2002, ISBN 978-3-518-41305-0.
 Una Storia Vera. Ein Kinderalbum in Versen. Insel Verlag, Frankfurt am Main 2002, Insel-Bücherei 1237, ISBN 3-458-19237-9.
 Warum schriftlos leben. Aufsätze. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-518-12435-8.
 Vom Schnee oder Descartes in Deutschland. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-518-41455-0.
 An Seneca. Postskriptum. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-518-41609-X.
 Von ganzem Herzen. Nicolai Verlag, Berlin 2004, ISBN 3-89479-185-3.
 Berenice. Ein Libretto nach Edgar Allan Poe für eine Oper von Johannes Maria Staud. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-518-41642-1.
 Antike Dispositionen. Aufsätze. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-518-41715-0.
 Porzellan. Poem vom Untergang meiner Stadt. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-518-41722-3.
 Der Misanthrop auf Capri. Historien und Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-518-22394-1.
 Strophen für übermorgen. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-518-41908-3.
 Liebesgedichte. Gedichte. Insel Verlag, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-458-35098-9.
 Der cartesische Taucher. Drei Meditationen. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-518-26007-4.
 Lob des Taifuns. Reisetagebücher in Haikus. Insel Verlag, Frankfurt am Main 2008, Insel-Bücherei 1308, ISBN 978-3-458-19308-1.
 Die Bars von Atlantis. Eine Erkundigung in vierzehn Tauchgängen. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2009, ISBN 978-3-518-12598-4.
 Vom Stellenwert der Worte. Frankfurter Poetikvorlesung 2009. Suhrkamp Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-518-06140-4.
 Aroma. Ein römisches Zeichenbuch. Suhrkamp Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-518-42167-3.
 Koloß im Nebel. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Berlin 2012, ISBN 978-3-518-42316-5.
 mit Aris Fioretos: Avtalad tid: samtal. schwedisch/deutsch. ersatz, Stockholm 2012, ISBN 978-91-86437-65-7.
 Cyrano oder Die Rückkehr vom Mond. Suhrkamp Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-518-42415-5.
 Die Jahre im Zoo. Ein Kaleidoskop. Suhrkamp Verlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-518-42491-9.
 Zündkerzen. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Berlin 2017, ISBN 978-3-518-42753-8.
 Die Weiden Libretto für die Oper von Johannes Maria Staud. Wien 2018.
 Aus der Traum (Kartei). Aufsätze und Notate. Berlin 2019.

Промови 
 Unfreiheit. Rede in der Frauenkirche zu Dresden am 6. Oktober 2009. In: Deutschland-Archiv, Jg. 42, 2009, H. 6, S. 983—992.

Аудіокниги 
 in: Dichtung des 20. Jahrhunderts: Meine 24 sächsischen Dichter. Hrsg. Gerhard Pötzsch. 2 CDs. Militzke Verlag, Leipzig 2009, ISBN 978-3-86189-935-8.

Переклади 
 Stefan Themerson: Bayamus und das Theater der Semantischen Poesie. Roman. Übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Durs Grünbein. Reclam, Leipzig 1992 (Reclam-Bibliothek Band 1441), ISBN 3-379-01441-9.
 Aischylos: Die Perser. Suhrkamp Verlag, 2001, ISBN 3-518-13408-6.
 Seneca: Thyestes. Insel Verlag, 2002 ISBN 3-458-17114-2.
 Aischylos: Sieben gegen Theben. Suhrkamp Verlag, 2003, ISBN 3-518-13431-0.

Визнання 
 Літературна премія міста Бремена (1992)
 премія Георга Бюхнера (1995)
 премія Петера Гухеля (1995)
 літературна премія міста Марбурга (2000)
 премія Фрідріха Ніцше (2004)
 премія Гельдерліна (2005)
 Берлінська літературна премія (2006)
 Член Берлінської академії мистецтв
 Член Німецької академії мови та літератури
 Член Вільної академії мистецтв Лейпцига
 Член Дюссельдорфської академії мистецтв (2006).

Примітки

Література 
 Durs Grünbein. München: Edition Text + Kritik, 2002.
 Berg F. Das Gedicht und das Nichts: über Anthropologie und Geschichte im Werk Durs Grünbeins. Würzburg: Königshausen und Neumann, 2006.
 Bremer K., Lampart F., Wesche J. Schreiben am Schnittpunkt: Poesie und Wissen bei Durs Grünbein. Freiburg/Breisgau: Rombach, 2007.

Посилання 
 Про Дурса Грюнбайна (англ.) 
 Про Дурса Грюнбайна  

Німецькі поети